Шумерля () е град в автономна република Чувашия, Русия. Населението му към 1 януари 2018 година е 29 071 души.

История

Население

Източници 

Градове в Чувашия